FC Artmedia Petržalka er en fodboldklub fra den slovakiske hovedstad Bratislava.

Klubben har spillet i den bedste slovakiske liga siden starten i 1993. I 2014 blev klubben degraderet til den 5. bedste liga pga. økonomiske problemer.

Titler 
 Slovakiske mesterskaber (2): 2005 og 2008
 Slovakiske pokalturnering (2): 2004 og 2008

Fodboldklubber i Slovakiet
Etableret i 1898
Bratislava